Палаускас () — литовське прізвище. Відомі носії:
 Артурас Паулаускас — президент Литви
 Гедимінас Паулаускас — литовський футболіст

Литовські прізвища